Henry Johnson – (1890-1960) sceneggiatore
Henry Johnson – (nato nel 1954) musicista jazz

Militari
Henry Johnson – (1850-1904) celebre soldato afroamericano
Henry Lincoln Johnson – (1897-1929) celebre soldato afroamericano che si distinse durante la prima guerra mondiale
Henry James Johnson  – ufficiale

Politici
Henry Johnson – (1783-1864) governatore della Louisiana
Henry U. Johnson  – (1850-1939) politico statunitense
Hank Johnson – (nato nel 1954) politico statunitense